De Salvo – cognome italiano
 Albert DeSalvo – serial killer statunitense